Satchwell ist der Name von

 Brooke Satchwell (* 1980), australische Schauspielerin und Model
 Tony Satchwell (* 1953), britischer Diskuswerfer und Kugelstoßer